Суперкубок Білорусі з футболу 2015 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 березня 2015 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та переможцем кубку Шахтар (Солігорськ). Матч завершився перемогою БАТЕ в серії післяматчевих пенальті 0:3 після рахунку основного і додаткового таймів 0:0.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2015
Білорусь
2015 у білоруському спорті